Кубок мира по квиддичу 2012 года, известный в то время как Летние игры, стал первым выпуском международного чемпионата национальных сборных. Он был сыгран в Каттслоу-Парке и Саус-Парке в Оксфорде, Великобритания. Кубок должен был совпасть с прибытием факела Летних Олимпийских игр 2012 года. США выиграли турнир 160 * : 0 против Франции в финале. В 9 июля, состоялся товарищеский матч между США и Великобритании в рамках официальной церемонии открытия Олимпийского огня в Оксфорде.

Групповой этап

Результаты

Ссылки 

 Видео турнира
 Международная ассоциация квиддича
 Квиддич (Спорт)
 Официальный веб-сайт

Примечания 

Кубок мира по квиддичу